Die IPP Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. November 2014 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Helsinki